Округ Уорд () располагается в штате Северная Дакота, США. Официально образован в 1885 году. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 67 990 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 5 325,045 км2, из которых 5 213,675 км2 — суша, и 43,000 км2, или 2,110 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 58 795 жителей в составе 23 041 домашних хозяйств и 15 368 семей. Плотность населения составляет 11,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 25 097 жилых строений, при плотности застройки около 5,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 92,40 %, афроамериканцы — 2,22 %, коренные американцы (индейцы) — 2,07 %, азиаты — менее 1,00 %, гавайцы — менее 1,00 %, представители других рас — 2,43 %, представители двух или более рас — 2,43 %. Испаноязычные составляли 1,91 % населения независимо от расы.

В составе 34,30 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 55,20 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 8,40 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 33,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,80 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,46 человека, и средний размер семьи 3,01 человека.

Возрастной состав округа: 26,20 % — моложе 18 лет, 13,00 % — от 18 до 24, 29,10 % — от 25 до 44, 19,20 % — от 45 до 64, и 19,20 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 32 года. На каждые 100 женщин приходится 99,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 96,50 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 33 670 USD, на семью — 41 342 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 27 980 USD против 19 830 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 926 USD. Около 7,90 % семей и 10,80 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 12,50 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,40 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Уорд, штат Северная Дакота
  Национальная ассоциация округов США
  Ward County Historical Society website

Округа Северной Дакоты